

Sigle 
 Active Worlds – chat 3D
 Addison-Wesley – casa editrice
 Agencja Wywiadu – uno dei servizi segreti della Polonia

Codici 
 AW – codice vettore IATA per Dirgantara Air Services e Schreiner Airways
 AW – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Aruba

Fisica
aw = attività dell'acqua (water activity), indice della disponibilità dell'acqua non legata

Informatica 
 .aw – dominio di primo livello di Aruba

Persone 
 Boubacar Aw – cestista senegalese
 Jules Aw – cestista senegalese
 Tash Aw – scrittore malese

Trasporti 
 AW – targa automobilistica del circondario di Ahrweiler (Germania)
 AW – In campo ferroviario, sigla rappresentante l'impresa ferroviaria Arena Ways

Altro 
 A&W Restaurants: catena di fast food degli USA
 A&W Food Services of Canada: catena di fast food del Canada, nata come filiale della precedente e in seguito completamente separatasi dalla catena "madre". 
 A&W Root Beer: Birra di radice prodotta dalla Dr Pepper Snapple Group